Trobriand může být:
 Trobriandské ostrovy, souostroví patřící Papui Nové Guineji
 Jean François Sylvestre Denis de Trobriand (1765–1799), francouzský cestovatel  
 Philippe Régis Denis de Keredern de Trobriand (1816–1897), francouzský spisovatel a dobrodruh, účastník americké občanské války
 Trobriand Music Company, americké hudební vydavatelství